Thoros war ein Männername im orthodoxen Christentum, der sich wohl aus Theodoros entwickelt hat. Bekannte Namensträger sind:

 Thoros (Edessa), Herrscher von Edessa (Mesopotamien) zur Zeit des Ersten Kreuzzugs
 Thoros I. (Armenien), Fürst von Kleinarmenien (Armenia Minor) aus der Linie der Rubeniden, 1102–1129
 Thoros II., Fürst von Kleinarmenien  aus der Linie der Rubeniden, 1144–1169
 Thoros III., König von Kleinarmenien,  1293–1298